Charles de Noailles peut faire référence à :
 Charles de Noailles (1589-1648), prélat français ;
 Charles-Philippe-Henri de Noailles (1808-1854), parlementaire français ;
 Charles de Noailles (1891-1981), mécène et producteur français.